Schicketanz ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Jürgen Schmidt-Schicketanz (* 1936), deutscher Architekt
 Helmut Schicketanz (1930–1975), österreichischer Kabarettist, siehe Drei Spitzbuben
 Isabel Schicketanz (* 1989), deutsche Sängerin (Sopran) 
 Peter Schicketanz (1931–2018), deutscher Theologe und Oberkonsistorialrat
 Martin Schicketanz, deutscher Sänger (Bariton) 
 Rudolf Schicketanz (1900–1945), sudetendeutscher Jurist und Politiker (SdP, NSDAP)
 Sabine Schicketanz (* 1977), deutsche Journalistin

Siehe auch:
 Schickedanz
 Schickentanz